Abd al-Samad o Khwaja Abdus Samad, miniaturista persa del segle XVI
 Burhan al-Din Abd al-Samad, amir (general) del segle XV